Antunovac est un toponyme qui peut désigner :
Antunovac, un village et une municipalité de Croatie situés dans le comitat d'Osijek-Baranja ;
Antunovac, une localité de Croatie située dans la municipalité de Velika, comitat de Požega-Slavonie.